Premijer liga 2010./11. je bila dvadeseta sezona najvišeg ranga hrvatskog rukometnog prvenstva. Sudjelovalo je 16 momčadi, a naslov prvaka je obranio Croatia osiguranje iz Zagreba.

Tablica

Izvori 
 hrs.hr - tablica i rezultati
 sportnet.he - ljestvica

Poveznice 
 1. HRL 2010./11.
 2. HRL 2010./11.
 3. HRL 2010./11.
 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2010./11.

2010-11
m-0-premijer